La bomba, chanson de Ricky Martin (1998)
 La bomba, court-métrage italien de Giacomo Campiotti (1985)
 La bomba, film italien de Giulio Base (1999)